Luitpold van Karinthië, markgraaf van Karinthië (899-907)
 Luitpold van Beieren, prins-regent van Beieren (1886-1912)